Os Carballos puede referirse a:

Os Carballos (Covelo), lugar de la parroquia de O Piñeiro, concello de Covelo.
Os Carballos (Oroso), lugar de la parroquia de Deixebre, concello de Oroso.
Os Carballos (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
Os Carballos (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de A Encomenda, concello de Puebla de Trives.
Os Carballos (La Vega), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de A Veiga.

Véase también 
Carballo
Carballos
Carballós